Волынская епархия:
 Волынская епархия ПЦУ
 Волынская и Луцкая епархия УПЦ МП